Conquense puede referirse a:
El nacido en la provincia de Cuenca o en su capital; o al
Club de fútbol de la ciudad de Cuenca en España.